Universal Disk Format, un sistema de fitxers usat comunament en DVD i altres medis digitals.
 Unió per a la Democràcia Francesa (Union pour la Démocratie Française)'', un partit polític democristià francès.